Чардачани () — населенный пункт в общине Лакташи, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Чардачанах проживало 596 человек.

Население

Национальный состав 
1971 год:
 Сербы — 596
 Хорваты — 5
 Югославы — 0
 Мусульмане — 0
 Другие — 13
1981 год:
 Сербы — 485
 Хорваты — 105
 Югославы — 1
 Мусульмане — 0
 Другие — 1
1991 год:
 Сербы — 585
 Хорваты — 1
 Югославы — 1
 Мусульмане — 0
 Другие — 9

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской